Wujiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wujiang, Suzhou, stadsdistrikt, Jiangsu, 
 Wujiang, Shaoguan, stadsdistrikt, Guangdong, 
 Wujiang (socken i Kina), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar